Mień – wieś w województwie podlaskim, w powiecie bielskim, w gminie Brańsk 

cieki w Polsce:
 Mień – rzeka, prawy dopływ Wisły
 Mień Lewy – struga, dopływ Mnia
 Mień (właśc. Mianka) – potoczna nazwa rzeki Mianki, dopływu Nurca

Zobacz też 
 Mien, Mienia, Mianka